Anoxie, het volledig afwezig zijn van zuurstof
 Hypoxie (medisch), een relatief zuurstofgebrek in het lichaam